La Cellule anti-terroriste (CAT, en français) ou Counter Terrorist Unit (CTU, en anglais) est une branche fictive de la CIA apparaissant dans la série 24 heures chrono. Son siège est situé à Washington mais le feuilleton se centre principalement sur la cellule de Los Angeles.
La saison 8, qui voit la remise en place de la Cellule après son absence de la saison 7, se déroule à la Cellule Anti-Terroriste de New York. La série 24: Legacy se déroule au siège de la Cellule à Washington.

Personnages principaux

Directeurs de la CAT de Los Angeles puis de New York 

 Jour 1 : Jack Bauer (épisodes 1 à 10)
 Jour 1 : Alberta Green (épisodes 10 à 16)
 Jour 1 : George Mason (épisodes 16 à 24)
 Jour 2 : George Mason (épisodes 1 à 14)
 Jour 2 : Tony Almeida (épisodes 14 à 22)
 Jour 2 : Ryan Choppelle (épisodes 22 à 24)
 Jour 2 : Tony Almeida (épisode 24)
 Jour 3 : Tony Almeida (épisodes 1 à 21)
 Jour 3 : Jack Bauer (épisodes 21 à 24)
 Jour 4 : Erin Driscoll (épisodes 1 à 12)
 Jour 4 : Tony Almeida (épisode 12)
 Jour 4 : Michelle Dessler (épisodes 13 à 24)
 Jour 5 : Bill Buchanan (épisodes 1 à 14)
 Jour 5 : Karen Hayes (épisodes 15 à 24)
 Jour 6 : Bill Buchanan (épisodes 1 à 19)
 Jour 6 : Nadia Yassir (épisodes 19 à 24)
La Cellule Anti-terroriste est dissoute entre le jour 6 et le jour 7 par le Sénateur Mayer.
 Jour 8 : Brian Hastings (épisodes 1 à 17)
 Jour 8 : Chloe O'Brian (épisodes 17 à 24)
 Jour 10 : Keith Mullins (épisode 1 à 12)

Principaux analystes 
Par ordre d'apparition dans la série.

Principaux agents de terrain 
Par ordre d'apparition dans la série.

Notes et références